Кана́рська гірка — природне урочище, кам'яниста долина на лівому березі річки Тетерів. В урочищі "Лужки" переходить в каньйон. Розташована між селами Левків, Березина і хутором Синка.

Походження назви 
В царський період на схилах річки розташовувалися приватні хутірські господарства вільних селян. Одне з них — володіння української селянської родини Канарських, звідки і пішла назва урочища.

Географія 

Канарська гірка утворилась в період пізнього палеоліту, характеризується глибокими урвищами та ярами, крутими схилами і долинами колишніх приток. В безпосередній близькості до річки на поверхню виходять граніти та інші породи. Сама гірка являє собою переважно рівнинну поверхню, що вниз за течією р. Тетерів від села Левків переходить у скелястий ландшафт. 

Канарську гірку можна розділити на три частини: 
 1-а скеля  (північ) — невелике підняття;
 2-а скеля — підняття зі скелястим типом;
 3-а скеля — каньйон зі складною скелястою будовою.

Рослинний світ представлений рідкісною рослиною —  сон-травою (сон-трава лучна)

Березина (Житомирський район)
Географія Житомирської області